European Champions League 2006-2007 – edizione della competizione di pallavolo femminile europea
 European Champions League 2006-2007 – edizione della competizione di pallavolo maschile europea